«Молния» (Chain Lightning) — голливудский фильм 1950 года.
 «Молния» (The Flash) — кинофильм 1990 года, экранизация комикса.